Zakrjow ist der niedersorbische Ortsname von:

 Sacrow, Ortsteil der Gemeinde Spreewaldheide
 Türkendorf, Ortsteil der Stadt Spremberg